Anton Kastelic je lahko:
 Anton Kastelic (partizan)
 Anton Kastelic (zdravnik)